

События

Римская республика 
 Консулы: Публий Корнелий Сципион Назика Серапион (патриций) и Луций Кальпурний Бестия (плебей); преторы: Гортензий (на Сицилии), Квинт Минуций Руф, Луций Кассий Лонгин, Марк Аврелий Скавр и Сервий Сульпиций Гальба; народные трибуны: Гай Бебий, Гай Меммий и Спурий Торий; квестор: Публий (?) Секстий; монетные триумвиры: Квинт Урбиний и Луций Цезий.
 Народный трибун Спурий Торий предлагает аграрный закон, согласно которому земля, полученная гражданами в результате деятельности Гракхов становится их частной собственностью и может быть продана. Фактическое сворачивание реформ Гракхов.
 Консул Луций Бестия отправлен в Нумидию с четырьмя легионами. Он разбивает Югурту, но, подкупленный им, заключает мир на выгодных для Югурты условиях.
 Югурта вызван в Рим для суда, однако, он подкупает плебейского трибуна текущего года Гая Бебия, который накладывает вето на судебное заседание. По приказу Югурты в Риме убит Массива, предъявлявший права на трон Нумидии. Югурта выслан из Рима. Сенат аннулирует мирный договор, война с Югуртой возобновляется.
 Югурта заключает союз с гетулами против Рима.

Северная Африка 
 Бокх I становится царём Мавретании.

Азия 
 Трифена, жена царя Сирии Антиоха Грипа захвачена его соперником Антиохом Кизикеном и принесена в жертву в отместку за убийство супруги Кизикена Клеопатры.
 Государство Селевкидов разделено между Антиохом Грипом (Северная Сирия и Киликия) и Антиохом Кизикеном (Келесирия и Финикия).

Китай 
 Убийство последнего монарха вьетнамской династии Чьеу, присоединение к Китаю Намвьета.

Родились 
 111, ок. — Луций Афраний (ум. 46 до н. э.), консул Римской республики в 60 году до н. э., видный помпеянец.

Скончались 
 Публий Корнелий Сципион Назика Серапион — умер в должности консула.

См. также

Примечания